Женская сборная Германии по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Германию на международной арене после 1991 года (в результате объединения страны; заменила в международных соревнованиях сборные ФРГ и ГДР). Управляющим органом сборной выступает национальная федерация хоккея «Deutscher Hockey Bund».

Регулярно принимает участие в различных международных соревнованиях, включая и летние Олимпийские игры (наивысшее достижение сборной на которых — золотая медаль в хоккейном турнире на Олимпийских играх 2004 в Афинах, Греция). Неоднократно побеждала и занимала призовые места на чемпионатах мира и Европы.

Сборная является одной из сильнейших в мире, занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 6-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Летние Олимпийские игры 
1980 – не участвовали
1984 – 
1988 – 5 место
1992 – 
1996 – 6 место
2000 – 7 место
2004 – 
2008 – 4 место
2012 – 7 место
2016 –

Чемпионаты мира (World Cup) 
1974 – 
1976 – 
1978 – 
1981 – 
1983 – 4 место
1986 – 
1990 – 8 место
1994 – 4 место
1998 – 
2002 – 8 место
2006 – 8 место
2010 – 4 место
2014 – 8 место
2018 – 5 место

Мировая лига 
 2012/13 — 7-е место
 2014/15 — 
 2016/17 — 6-е место

Чемпионаты Европы (European Nations Cup) 
 1984 – 
 1987 – 4 место
 1991 – 
 1995 – 
 1999 – 
 2003 – 
 2005 – 
 2007 – 
 2009 – 
 2011 – 
 2013 – 
 2015 – 
 2017 – 4 место
 2019 –

Трофей чемпионов (Champions Trophy) 
 1987 – не участвовали
 1989 – 
 1991 – 4 место
 1993 – 
 1995 – 4 место
 1997 – 
 1999 – 
 2000 – 
 2001 – не участвовали
 2002 – не участвовали
 2003 – не участвовали
 2004 – 
 2005 – 5 место
 2006 – 
 2007 – 
 2008 – 
 2009 – 4 место
 2010 – 4 место
 2011 – 8 место
 2012 – 4 место
 2014 – 7 место

Champions Challenge 
 2002 – не участвовали
 2003 – 
 2005 – 6-е место

Чемпионат мира по индорхоккею 
 2003 — 
 2007 — 
 2011 — 
 2015 —

Текущий состав 
Состав команды, объявленный перед турниром «Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2014».

Главный тренер: Джэмилон Мюлдерс

См. также 
 Мужская сборная Германии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея Германии
 Женская сборная Германии по хоккею на траве. Олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com 

Германия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Германии